Села:
 Гайок — Київська область, Білоцерківська міська громада
 Гайок — Київська область, Маловільшанська сільська громада
 Гайок — Кіровоградська область, Олександрійський район
 Гайок — Львівська область, Львівський район
 Гайок — Тернопільська область, Тернопільський район

 Гайок — колишнє село Сумського району Сумської області, у 1980-х роках приєднано до селища Сад

Природоохоронні об'єкти:
 Гайок — заповідне урочище, Чернівецька область, Чернівецький район
 Гайок — заповідне урочище, Хмельницька область, Шепетівський район
 Гайок — ботанічна пам'ятка природи, Сумська область

Місцевість:
 Гайок — мікрорайон та історична місцевість міста Даугавпілс, Латвія